San Piero steht für:
 die lokale Bezeichnung von San Pietro di Feletto, Gemeinde in der Provinz Treviso, Venetien, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Rignano sull’Arno, Provinz Florenz, Toskana, Italien
 die Insel San Pietro di Castello in der Altstadt von Venedig, Italien

Siehe auch:
 San Piero Patti, Stadt der Metropolitanstadt Messina in der Region Sizilien in Italien
 San Piero a Sieve, Ortsteil der Gemeinde Scarperia e San Piero, Metropolitanstadt Florenz, Toskana, Italien
 San Piero a Ponti, Ortsteil der Gemeinde Sign, Metropolitanstadt Florenz, Toskana, Italien
 San Piero in Bagno, Ortsteil der Gemeinde Bagno di Romagna, Provinz Forlì-Cesena, Emilia-Romagna, Italien